Sparta Prague Open 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с грунтовым покрытием.

Соревнования проводятся в Праге, Чехия, параллельно турниру WTA в Риме.

Соревнования проводились 14 — 20 мая.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Луция Шафаржова (№ 23 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Луция Шафаржова в четвёртый раз за карьеру в профессиональном туре выходит в финал домашнего турнира профессиональной серии и во второй раз там побеждает.
 Клара Закопалова сыграла свой третий финал на подобных соревнованиях в Чехии и во второй раз уступила.

Парный разряд

Факты 
 Ализе Корне выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре федерации.
 Виржини Раззано выигрывает 1й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Sparta Prague Open

 Цикл женских турниров ITF 2012

 Портал: Теннис

Чехия
Теннис
Май 2012 года
2012